Марья́новка () — село, входит в Копытковский сельский совет Здолбуновского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 102 человека. Почтовый индекс — 35720. Телефонный код — 3652. Код КОАТУУ — 5622682802.

Местный совет 
35720, Ровненская обл., Здолбуновский р-н, с. Копытково, ул. Школьная, 2а.

Ссылки 
 Марьяновка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Здолбуновского района